Населението на Куба според преброяването през 2012 година е 11 167 325 души.

Численост 

Численост според преброяванията на населението:

Провинции и територии със специален статут 
Численост на населението в провинциите и териториите със специален статут в Куба, според преброяванията на населението през годините:

Възрастова структура 
(2006)
 0 – 14 години: 19,1% (мъжe 1 117 677 / жени 1 058 512)
 15 – 64 години: 70,3% (мъжe 4 001 161 / жени 3 999 303)
 65 години: 10,6% (мъжe 554 148 / жени 652 019)
(2012)
 0 – 14 години: 17,2% (мъжe 989 346 / жени 933 216)
 15 – 64 години: 69,6% (мъжe 3 891 012 / жени 3 876 994)
 65 години: 13,2% (мъжe 690 467 / жени 786 290)

Раждаемост, смъртност и естествен прираст

Естествен прираст 
Раждаемостта в Куба през последните 2 десетилетия устойчиво намалява, като през 2020 г. достига най-ниската си стойност – 105 038 новородени, или 9.4 новородени на 1000 души. Смъртността от друга страна непрекъснато нараства и през същата година възлиза на 112 439 починали, или 10.1 починали на 1000 души. За пръв път от 1948 г. естественият прираст е отрицателен.

Коефициент на плодовитост 
 2006 – 1,66
 2012 – 1,69
 2018 – 1,65

Расов състав 

Дял на расите според преброяванията на населението през годините (в %):

Религия 
Над 90 % от населението в Куба са християни, предимно католици.

Езици 
Официален език в Куба е испанският.

Източници

Външни препратки 

 Актуални данни за настоящо население, раждаемост, смъртност и миграция на населението в Куба според Countrymeters